«Золоте́ перо́» — найвища нагорода в галузі журналістики України. Проєкт «Золоте перо» започатковано 1999 року громадською організацією «Центр соціально-політичних технологій».

Особливості проведення конкурсу 

Основна ідея – визначення найкращих рубрик та проґрам Всеукраїнських та Міжнародних засобів масової інформації (телебачення, радіо, преса, інтернет, ЗМІ), що впливають на хід суспільно-політичного, економічного та культурного життя в державі.

Переможці визначаються шляхом незалежних загальнонаціональних соціологічних опитувань та моніторинґових досліджень серед громадян України. Творчі роботи журналістів більш ніж півсотні Всеукраїнських та Міжнародних газет, радіо та телебачення беруть участь у конкурсі, найкращі серед них, кожен рік, вшановуються навесні в Міжнародному центрі культури та мистецтва «Жовтневий палац» на урочистій церемонії нагородження, що транслюється по Національному телебаченню. На думку орґанізаторів, учасників, спонсорів, конкурс є стимулом для журналістів до створення найкращих проґрам та рубрик телебачення, радіо, преси та сприяє розповсюдженню принципів свободи слова.

Нагороди кращим журналістам вручають відомі особистості (політики, науковці, громадські діячі, письменники, поети тощо) України та зарубіжжя.

Генеральна дирекція конкурсу 

 Президент конкурсу — Лариса Медіна.
 Генеральний продюсер конкурсу — Святослав Пограничний.

Лауреати 

 Газета «Казковий вечір» (2000, 2002);
 Балабко Олександр Васильович(1986)
 Бенкендорф Єгор Андрійович (2007)
 Вакарчук Святослав Іванович (2006)
 Валігура Костянтин Костянтинович (1993)
 Волошенюк Іван Степанович (2005)
 Герасимчук Сергій Іванович (1980, 1983)
 Глушко Олександр Кіндратович (?)
 Гончар Анатолій Григорович (?)
 Горбачова Ольга (2007)
 Горовий Руслан Володимирович (2011)
 Гулик Ігор Костянтинович (2011)
 Гулько Ярослав Гаврилович (2006)
 Дівєєв-Церковний Олексій Павлович (2007)
 Дмитрук Олександр Микитович (?)
 Єлагін Іван Олександрович (1983)
 Зарицький Петро Анатолійович (?)
 Кароль Тіна Григорівна (2007)
 Кобзон Йосип Давидович (2006)
 Краслянський Анатолій Андрійович (?)
 Крижанівський Микола Миколайович (?)
 Крикун Юрій Юрійович (2004)
 Куликов Андрій Вікторович (2011)
 Кушнір Богдан Іванович (1992)
 Лапікура Валерій Павлович (1989)
 Лещенко Лев Валер'янович (2005)
 Лисевич Михайло Васильович (?)
 Малахов Андрій Миколайович (2006)
 Масляник Олександр Іванович (2009)
 Мех Людмила Григорівна (1986)
 Мойсеєв Борис Михайлович (2007)
 Нечитайло Андрій Михайлович (?)
 Ноябрьов Ілля Якович (2007)
 Олійник Віталій Миколайович (?)
 Олійник Володимир Григорович (2001)
 Пелех Володимир Григорович (?)
 Порошенко Петро Олексійович (2005)
 Розинська Наталія Миколаївна (2007)
 Ряшин Владислав Віталійович (2005)
 Серебряков Леонід Борисович (?)
 Соловчук Роман Іванович (?)
 Фурманова Олена Олександрівна (1995)
 Цимбал Тетяна Василівна (2007)
 Черномирдін Віктор Степанович (2004)
 Шкляр Василь Миколайович (1995)
 Шудря Микола Архипович (1986, 1990)
 Яремчук Андрій Андрійович (1997)
</div>

Джерела 
 Золоте перо

Посилання 
 Всеукраїнський щорічний конкурс засобів масової інформації «Золоте перо» 
1999 в Україні
Нагороди в галузі журналістики
Національна спілка журналістів України
Нагороди, засновані 1999